Nathalie Dechy e Dinara Safina erano le detentrici del titolo, ma Safina ha deciso di non partecipare.

Dechy ha fatto coppia con Casey Dellacqua, ma hanno perso nel 1º turno contro Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska.

Cara Black e Liezel Huber hanno battuto in finale 6–3, 7–6(6) Lisa Raymond e Samantha Stosur.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (primo turno)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (semifinali)
 Viktoryja Azaranka /  Shahar Peer (primo turno)
 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (terzo turno)
 Zi Yan /  Jie Zheng (quarti di finale)

 Nathalie Dechy /  Casey Dellacqua (primo turno) 
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (finale) 
 Janette Husárová /  Peng Shuai (terzo turno) 
 Iveta Benešová /  Galina Voskoboeva (secondo turno) 
 Elena Vesnina /  Vera Zvonarëva (secondo turno) 
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (secondo turno) 
 Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (primo turno) 
 Eva Hrdinová /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

US Open 2008